Кривич Андрій Андрійович (Друг «Діллі») — боєць-доброволець тактичної групи «Сапсан» ДУК «Правий Сектор».
 Кривич Ігор Валентинович — молодший сержант Збройних сил України.
 Кривич Марина Леонідівна — директор навчально-наукового центру мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України, полковник, заслужений діяч науки і техніки України

Див. також 
 Кривичі

Примітки